

Дешлер — місто, штат Небраска
 Дешлер — селище, штат Огайо